Péter Beke ist der Name folgender Personen:
* Péter Beke (Fußballspieler, 1994) (* 1994), ungarischer Fußballspieler 
 Péter Beke (Fußballspieler, 2001) (* 2001), ungarischer Fußballspieler